O Campeonato Europeu de 1970 foi a 19.ª edição do Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins .

Resultados

Classificação final 

Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins de 1970